EMG peut designer :
 EMG, une marque de micros guitare ;
 Électromyogramme, un examen clinique consistant à étudier la réponse musculaire après une stimulation électrique (il existe aussi l'électroneuromyographie) ;
 État-major général, la structure du commandement de l'Armée de libération nationale contre la présence coloniale française en Algérie.

Références